French Open 2012 - gra podwójna dziewcząt – zawody deblowe dziewcząt, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 4 a 9 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – gra podwójna dziewcząt